Marañón steht für:

 Marañón, Quellfluss des Amazonas
 Provinz Marañón, peruanische Provinz
 Marquesado de Marañón, 1987 von der spanischen Krone in Erinnerung an Gregorio Marañón y Posadillo für dessen Abkömmlinge geschaffener Erbadelstitel

Marañón ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Alejandro Marañón Pérez (* 1977), spanischer Fußballspieler
 Bienvenido Marañón (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Gonzalo López Marañón (1933–2016), spanischer Ordensmann und Apostolischer Vikar von Sucumbíos
 Gregorio Marañón (1887–1960), spanischer Mediziner, Schriftsteller und Philosoph